Американский ниндзя:

 Американский ниндзя 
 Американский ниндзя 2: Столкновение 
 Американский ниндзя 3: Кровавая охота 
 Американский ниндзя 4: Разрушение 
 Американский ниндзя 5